А́бель Ферра́ра (; род. 19 июля 1951 года, Бронкс, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и клипмейкер.

Биография 
Ещё в юности Абель Феррара серьёзно увлекался кино и снимал собственные любительские фильмы. Первый успех пришёл в нему в 1979 году, когда он снял и исполнил главную роль в фильме «Убийца с электродрелью» (), который рассказывает историю бедного художника, который сходит с ума от нищеты и начинает охотиться на жителей Нью-Йорка с электродрелью в руках. Фильм, снятый за мизерные деньги, стал классикой реалистического хоррора, а впоследствии и культовым фильмом. Однако к самому Ферраре успех пришёл позже, только после криминальной драмы «Мисс сорок пятый калибр» (). Главная героиня фильма, застенчивая немая швея, сходит с ума после того, как её насилуют дважды за день, после чего она достает пистолет сорок пятого калибра и выбирается на улицы Нью-Йорка, чтобы убить всех мужчин в городе. Фильм получил положительные рецензии от критиков и дал возможность Ферраре получить финансирование для своих будущих работ.

Лучшим периодом в творчестве Феррары стали ранние 90-е. Именно тогда на экраны выходит криминальный фильм «Король Нью-Йорка» () с Кристофером Уокеном в главной роли. Фильм о наркотиках и мафиозной среде, по мнению критиков, удался Ферраре настолько хорошо, что может быть поставлен рядом с такой классикой фильмов о мафии, как «Лицо со шрамом» и «Путь Карлито». Однако шедевром Феррары стал «Плохой лейтенант» (, 1992), в которой режиссёр привычно для себя эксплуатирует темы сексизма (герой Кейтеля ненавидит женщин, как главная героиня фильма «Мисс сорок пятый калибр» одержима идеями мужененавистничества), разрушает сложившийся образ полицейского-защитника слабых, рисуя портрет разложившегося корыстного полицейского, которому, тем не менее, предоставляется шанс изменить свою жизнь, когда он из-за денег втягивается в расследование изнасилования монахини. После «Плохого лейтенанта» кинематографическая карьера Феррары пошла на убыль. 

В России его самой известной работой является клип на песню «Калифорния» (California) французской певицы Милен Фармер. Клип снят не столько в привычном для Феррары жанре криминального триллера, сколько в стиле мистической драмы а-ля Дэвид Линч.

Фильмы Феррары часто связаны с религиозной тематикой, практически в каждой из его работ упоминается или показано изнасилование. По кинематографической стилистике Феррара многим похож на Робера Брессона.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Библиотека фильмов Абеля Феррары
 Портрет режиссёра на сайте проекта КИНО/ВИНО
 

Режиссёры видеоклипов США
Выпускники Перчейз-колледжа